Cataldi je priimek več znanih ljudi:

 Coralina Cataldi-Tassoni, ameriška igralka.
 Louis Cataldie, ameriški zdravnik.
 Pietro Antonio Cataldi (1548—1626), italijanski matematik.